Сонати́на — многозначный термин:

 Сонатина — разновидность сонатной формы, в которой отсутствует разработка музыкальной темы.
 «» — произведение для фортепиано Мориса Равеля ().
 «» — произведение для фортепиано Белы Бартока ().
 «» — произведение для фортепиано Эрика Сати ().
 «» — произведение для фортепиано Джона Айрленда (1927).
 «» — произведение для фортепиано Арво Пярта ().
 «Сонатина» — балет Джорджа Баланчина на музыку Мориса Равеля (1975).
 «» — фильм Мишлен Ланкто (Канада, 1984).
 «Сонатина» — фильм Такэси Китано (Япония, 1993).